De Van Hool A360 is een streekbus van de Belgische fabrikant Van Hool. Het is een lagevloerbus waardoor hij geschikt is voor gehandicapten en kinderwagens. Toen in 2003 alle bustypen van Van Hool een make-over kregen, werden alle nieuwe bussen van dit type aangeduid met newA360~. Er zijn van dit type bus ook cng-bussen (A360CNG) en hybridebussen (A360hyb) beschikbaar en bussen met een verticale in plaats van horizontale motor (A360H).

In België komt dit bustype veelvuldig voor; in Nederland is één bus van dit type geregistreerd.

A360H
De A360H is een type waarbij de motor verticaal in de bus is geplaatst in plaats van horizontaal zoals bij de meeste bussen van de A360-lijn. Dit komt doordat de Euro 5 motoren een andere plaatsing vereisten. Omdat hierdoor een extra trede benodigd was werden, naar voorbeeld van de Mercedes-Benz Citaro LE, de vloer en de achterste raampartijen verhoogd. Daar komt dus ook de H(oog) vandaan. In totaal is 27 centimeter toegevoegd.

België
In België worden deze bussen veel gebruikt bij de Vlaamse vervoersbedrijf De Lijn en een aantal pachters van de Lijn. Daarnaast rijdt sinds 2010 ook TEC met dit bustype. Echter reden er al enkele pachters van TEC veel eerder met dit bustype in Wallonië.

Types

Inzetgebieden

België

Andere landen

Externe links 
 Technische gegevens Van Hool A360
 Technische gegevens Van Hool A360 CNG
 Technische gegevens Van Hool A360 Hyb

A360